BGB peut faire référence à :
 Bürgerliches Gesetzbuch, le code de base du droit civil allemand ;
 .